Oude Hansbrug, ophaalbrug over de Dijle in Vlaams-Brabant
 Nieuwe Hansbrug, vaste brug over de Dijle in Vlaams-Brabant
 Hansbrug (straat), straat in Keerbergen